La Copa Davis 1979 fue la 68.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 14 al 16 de diciembre de 1979. Los Estados Unidos se proclamaron como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Italia por 5 a 0.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Este

Zona Europa A

Zona Europa B

Ronda final

Final

Enlaces externos 
Sitio Oficial de la Copa Davis

1979